Нижче наведено список 277 муніципалітетів департаменту Ендр і Луара.

Ендр і Луара

Ендр і Луара